

Sources 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 Géoportail  et/ou Google Maps (sites consultés le ), pour divers points de détails.

Canaples - Longroy-Gamaches